Mazliah  ist der Familienname folgender Personen:

 Fabrice Mazliah (* 1972), Schweizer Tänzer und Choreograf
 Gilbert Mazliah (* 1942), Schweizer Künstler